Château, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Château-l’Évêque, település Franciaországban, Dordogne megyében
Château-l’Abbaye, település Franciaországban, Nord megyében
Château-Rouge, település Franciaországban, Moselle megyében
Château-Salins, település Franciaországban, Moselle megyében
Château-Bréhain, település Franciaországban, Moselle megyében
Château-Chalon, település Franciaországban, Jura megyében
Château-Thierry, település Franciaországban, Aisne megyében
Château-sur-Epte, település Franciaországban, Eure megyében
Château-Voué, település Franciaországban, Moselle megyében